Van den Bergh (Nederlands adelsgeslacht), een familie uit Roosteren waarvan leden tot de Nederlandse adel behoren.
Van den Bergh (Belgisch adelsgeslacht), Belgisch adelsgeslacht